Le martelage renvoie généralement aux opérations réalisées avec un marteau. On distingue:
 le martelage forestier;
 le martelage en orfèvrerie;
etc.

Voir aussi 
 Corroyage